

Geografia
 Pattani, città della Thailandia del Sud
 Provincia di Pattani, provincia thailandese dove si trova Pattani
 Distretto di Mueang Pattani, distretto capoluogo della provincia di Pattani
 Regno di Pattani, antico regno che aveva per capitale Pattani
 Monthon di Pattani, monthon (unità amministrativa thai di inizio Novecento) con capoluogo Pattani
 Pattani (fiume), fiume che bagna Pattani

Altro
 Pattani-class, classe di pattugliatori thailandesi
 Pattani Football Club, società calcistica di Pattani
 Lingua Pattani, lingua himalayana parlata a Pattan e nelle valli vicine, in India
 Malay di Kelantan-Pattani, tipo di lingua malese parlata a Pattani e nel vicino Kelantan
 Silat Pattani, stile di silat (arte marziale del Sud-est asiatico) praticato a Pattani
 Pycnonotus jocosus pattani, uccello della famiglia Pycnonotidae diffuso nel Sud-est asiatico

Pagine correlate
 Patani